Wereldraad van Kerken (Word Council of Churches)
 West Coast Customs
 West Coast Choppers
 de Wet Conflictenrecht corporaties, in 2012 opgegaan in Boek 10 Burgerlijk Wetboek (Nederland)
 World Computer Congress